Ахти Тойванен (; 5 января 1990, Полвиярви, Финляндия) — финский биатлонист, член сборной Финляндии по биатлону. Завершил карьеру в 2019

Кубок мира 
Тойванен дебютировал на кубке мира в сезоне 2009/2010, показав 90 место. Первые кубковые очки получил в сезоне 2011/2012 в спринте, показал 37-й результат. Лучшим результатом в карьере является 33 место в спринте в Эстерсунде (2012/2013)

Результаты

Кубок мира 

 2011/2012 — 99 место ( 6 очков)
 2012/2013 — 92 место ( 8 очков)
 2013/2014 — 88 место ( 3 очка)

Юниорские и молодёжные достижения

Чемпионаты Мира

Примечания

Ссылки 
 Ахти Тойванен. Статистика
 Профиль на официальном сайте Международного союза биатлонистов

Биатлонисты Финляндии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года